Broyhill ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Broyhill (James Thomas Broyhill; 1927–2023), US-amerikanischer Politiker
 Joel Broyhill (1919–2006), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)